Не́вілл () — англомовне чоловіче ім'я і прізвище, а також похідний від них топонім.

Прізвище 

 Гарі Невілл (; нар. 1975) — англійський футболіст.
 Девід Невілл (; нар. 1984) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2008).
 Деніс Невілл (, 1915 — 1995) — англійський футбольний тренер.
 Джон Невілл, 1-й маркіз Монтегю (; 1431—1471) — англійський аристократ.
 Мері Невілл (; нар. 1961) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Річард Невілл, граф Ворік (; 1428—1471) — англійський аристократ.
 Філ Невілл (; нар. 1977) — англійський футболіст.

Ім'я 

 Невіл Гендерсон (; 1882—1942) — британський політик та дипломат, член таємної ради Великої Британії.
 Невілл Френсіс Мотт (; 1905—1996) — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1977 року.
 Невілл Френсіс Фіцджеральд Чемберлен (; 1856—1944) — колишній офіцер Британської армії, головний інспектор Королівських Ірландських Поліцейських сил, який придушив Великоднє повстання у 1916 році. Імовірно, також є автором гри в снукер.
 Невілл Чемберлен (; 1869—1940) — британський державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (1937—1940 рр., лідер Консервативної партії «Торі»).

Топонім

Невілл — селище, штат Огайо
 Невілл Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія

Див. також 
 Невіль

Англійські прізвища